PMW pode se referir a:
 PMW - código aeroportuário IATA do Aeroporto de Palmas, no Tocantins;
 PMW - acrônimo de Polska Marynarka Wojenna, a Marinha Polonesa.

Desambiguação